Bogmilovići este un sat din comuna Nikšić, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are niciun locuitor (la recensământul din 1991 erau 5 locuitori).

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Bogmilovići pe Wikimapia
 Bogmilovići Map — Satellite Images of Bogmilovići (Maplandia)

Localități din comuna Nikšić